Prostownik (elektrotechnika)
 Prostownik (anatomia)